Kenmore (márkanév)

 Amerikai Egyesült Államok
 Kenmore (Washington)

 Ausztrália
 Kenmore (Queensland)

 Egyesült Királyság
 Kenmore (Perthshire)

 Kanada
 Kenmore (Ontario)